Nella mitologia greca, Auxesia era il nome di una divinità dedita alla fertilità, alla crescita.

Etimologia 
Il suo nome dervia dal greco áuxo, ovvero crescere

Nel mito 
Si tratta di una divinità venerata a Epidauro con Damia, si racconta anche della festa chiamata Lithobolia (festa del lancio delle pietre. I due nomi della divinità vengono anche considerati degli appellativi sia di Demetra, che di Bona e di Persefone.

Note

Bibliografia 
 

Divinità greche